Brudzew (gromada w powiecie kaliskim)
 Brudzew (gromada w powiecie tureckim)